Fakultet dramskih i filmskih umjetnosti - Univerzitet Sinergija u Bijeljini osnovan je 2013. godine i ima dva odseka: Gluma i Filmska i tv umjetnost (Kamera, Montaža, Režija). Ovi programi  imaju za cilj školovanje najkvalitetnijih  kadrova za profesije – gluma, odnosno najvažnije struke filmske i tv umetnosti : režiju,montažu, kameru, koje su ovde po uzoru na svetske trendove zastupljene u jedinstvenom studijskom programu pod nazivom Filmska i tv umjetnost . Nastava svih klasa se od školske 2015/2016 održava u Beogradu u prostorijama Univerizteta Singidunum.

Težeći emancipaciji šireg kulturnog prostora Fakultet dramske i filmske umjetnost, najstoji da pruži mogućnost lakšeg upisa i studiranja bez nužnog odlaska u velike gradove svim svršenim srednjoskolcima ali i svima onima koji već imaju neku praksu, da stičući zvanično akademsko obrazovanje po svetskim standardima započnu svoj uspešan profesionalni rad  ili sa diplomom koja je u rangu najviših ove vrste , nastave dalje specijalizacije bilo gde u okruženju, Evropi ili  svetu.

Programi Fakulteta dramske i filmske umetnosti traju 4 godine i usklađeni su sa bolonjskom konvencijom, nose 240 ects bodova.

Odseci na Fakultetu dramske i filmske umjetnosti - Univerziteta Sinergija

Gluma 
Pored usko stručnih predmeta: Gluma, Scenski govor , Scenski pokret , Tehnika glasa, Dikcija , uče se i : Istorija filma ,Istorija umetnosti, Istorija drame, Psihologija,  Engleski ili drugi jezik itd. Pored bavljenja glumom , diplomirani glumac ovladavši veštinom scenskog izražavanja, tehnikom glasa , dikcijom , obrazovan na klasičnoj svetskoj i domaćoj literaturi može nastaviti svoj profesionalni rad kao glumac ali i kao profesionalni voditelj, PR agent za odnose sa javnošću ili profesionalni kadar u bilo kojoj drugoj kulturnoj delatnosti.

Klase glume na FDFU-u vode red. prof. Ljiljana Blagojević i asistent Nikolina Bogdanović (I i IV godina) i vanr. prof. Ivan Jevtović i doc. Mihailo Laptošević (II godina).

Po završenom školovanju Studenti Glume će biti u potpunosti osposobljeni za maksimalno ispoljavanje svojih sposobnosti i talenta.

Filmska i tv umjetnost

Pored  stručnih predmeta: Filmska i tv režija; Filmska i tv montaža, Filmska i tv kamera; uče se i : Scenario, Istorija filma ,Istorija umetnosti, Istorija drame, Psihologija, itd .

Velika pažnja se poklanja vežbama,  tako da se sva stečena teretska znanja   odmah proveravaju u praksi. Snimljene filmovi se montiraju u programima Adobe: Premijer, Photoshop, Illustrator, After effects  i  Final cut.

Po završenom školovanju uz superiornu tehničku osposobljenost ,  studenti će biti u potpunosti  spremni za kreativno izražavanje vlastitog stava, estetike i poetike u svim  filmskim i televizijskim,  dokumentarnim i igranim formama .

Kako je izuzetno mali broj visoko školovanih za ove profesije, a potrebe za njima su višestruko umnožene i svakim danom se povećavaju,  studenti ovog odseka u najvećem broju počinju sa profesionalnim radom  već tokom završnih godina studija .

Svima nam je poznato da su medijske komunikacije imperativ modernog vremena .

Značaj i moć koju one imaju najbolje shvataju visoko razvijene zemlje, velike sile koje  znalačkim korišćenjem  medija  danas utiču  na sve sfere  naših života kreirajući nam stavove, ukuse, raspoloženja ,osećanja , vodeći preko njih politiku pa čak i ratove ili približavajući nam  kroz  izuzetne  umetničke interpretacije filma i pozorišta  najlepše i najumnije  ideje o životu i o čoveku u njemu.

Klasu vode prof. Gordana Zafranović, prof. Radoslav Vladić i prof. Dejan Zečević

Aktivnosti studenata Fakulteta dramskih i filmskih umjetnosti

Studenti glume u klasi prof. Ljiljane Blagojević, u prethodne dve godine studija uzeli učešće u mnogobrojnim kulturnim manifestacijama, kako u samoj Bijeljini i Republici Srpskoj, tako i u Srbiji.

Pune dve godine pod pokroviteljstvom Fakulteta dramskih i filmskih umjetnosti i Narodne biblioteke "Filip Višnjić" organizovane su "Večeri poezije", gde su studenti Glume predstavili publici bogato stvaralaštvo domaćih i stranih pesnika i proznih pisaca. Večeri su bile posvećene, između ostalog, stvaralaštvu Jovana Dučića, Ive Andrića, Isidore Sekulić, Laze Kostića i drugih, a na sebi svojstven način organizovane su i posebne večeri poezije u okviru kojih su obeleženi jubileji "100 godina Prvog svetskog rata" i "70 godina Pobede nad fašizmom".

U proleće 2014. u saradnji fakulteta i Centra za kulturu "Semberija", svakog drugog četvrtka, organizovana je manifestacija "Podijum" u okviru koje su studenti javno predstavili svoj svakodnevni rad na fakultetu. U oviru "Podijuma" izvedeni su Javni časovi iz predmeta Scenski govor, Gluma i takođe su prikazivani kratki dokumentarni filmovi studenta sa odseka za Filmsku i tv umjetnost.

Fakultet je, takođe, obeležio 100 godina od Prvog svetkog rata, na Svečanoj akademiji u Centru za kulturu "Semberija" 25. juna 2014, a pored studenata glume, učešće u programu su uzeli i profesori na fakultetu: Ljiljana Blagojević, Biljana Đurović, Oliver Njego, Danka Žugić i Ivana Žigon.

Naš fakultet se predstavio i na jedinom festivalu posvećenom govorenju poezije, a na kojem učestvuju studenti svih Akademija iz regiona, "Dani Danila Lazovića" u Priboju. Predstavnici Fakulteta dramskih i filmskih umjetnosti su do sada bili studenti u klasi prof. Ljiljane Blagojević: Dušan Ranković (sa pesmom "Vaške" Lj. Simovića, 2014) i Dušan Simić (sa pesmom "Sečenje bukve" M. Maksimovića, 2015), Ivan Todorović, student u klasi prof. Ivana Jevtovića (sa pesmom "Prva pesma čovekova" B. Petrovića, 2016)

Studenti glume su u toku 2015. osnovali Dečju pozorišnu trupu i do sada premijerno izveli četiri dečje predstave, a odigrali ih preko 50 puta u dečjim pozorištima, vrtićima, školama itd.

Katedra Filmske i tv umjetnosti je dve godine za redom, sa uspehom, organizovala "Večeri kinoteke" u saradnji sa Centrom za kulturu "Semberija", u okvir kojih su građani Bijeljine mogli da vide najveća filmska ostvarenja, od začetka filma - do danas.

Studenti katedre za Filmsku i tv umjetnost su stalni učesnici Sarajevskog filmskom festivala, koji se održava svake godina u avgustu. Predstavnik fakulteta za 2014. je bio kratki igrani film "Krik" u režiji Katarine Živanović (učesnik u zvaničnoj selekciji festivala), a za 2015. kratki dokumentarni filmovi: "Panta rei" režija Katarina Živanović i "Živela sam i ja tebe" u režiji Aleksandra Čečavca (u zvaničnoj selekciji festivala).

Predmeti na Fakultetu dramske i filmske umjetnosti

Predmeti na odseku Gluma 
 I godina
 Gluma I 
 Scenski govor I 
 Tehnika Glasa I 
 Istorija pozorišta i drame I i II 
 Istorija filma I i II
 Scenske borbe sa el. akrobatike I i II
 Scenski pokret sa el. igre I i II
 Engleski jezik I i II

II godina
 Gluma II
 Scenski govor II
 Tehnika glasa II
 Istorija pozorišta i drame III i IV
 Psihologija I i II
 Scenske borbe sa el. akrobatike III i IV
 Scenski pokret sa el. igre III i IV
 Engleski jezik III i IV

III godina
 Gluma III
 Scenski govor III
 Tehnika glasa III
 Scenske borbe sa el. akrobatike V i VI
 Scenski pokret sa el. igre V i VI
 Istorija umjetnosti I i II
 Estetika filma I i II

IV godina
 Gluma IV (Diplomski rad: Monodrama i Ispitna predstava)
 Gluma i filmski mizanscen
 Izborni predmeti

Predmeti na odseku Filmska i tv umjetnost

I godina
 Estetika filma I i II
 Tehnika i tehnologija snimanja
 Kompjuterska montaža I i II
 Istorija pozorišta i drame I i II
 Istorija filma I i II
 Osnovi snimanja kamerom
 Engleski jezik I i II

II godina
 Filmska i tv režija I
 Filmska i tv kamera I
 Filmska i tv montaža I
 Psihologija I i II
 Istorija pozorišta i drame III i IV
 Engleski jezik III i IV

III godina
 Filmska i tv režija II
 Filmska i tv kamera II
 Filmska i tv montaža II
 Filmski i tv scenario I i II
 Sociologija I i II
 Istorija umjetnosti I i II

IV godina
 Filmska i tv režija III
 Filmska i tv kamera III
 Filmska i tv montaža III
 Gluma i filmski mizanscen
 Izborni predmeti

Profesori Fakulteta dramske i filmske umjetnosti 

 prof. mr Gordana Zafranović, dekan Fakulteta za dramsku i filmsku umjetnost, red. prof na predmetu Estetika filma i Filmska i tv montaža
 prof. mr Ljiljana Blagojević, šef katedre za Glumu, i red. prof na predmetu Gluma
 Ivan Jevtović, vanr. profesor na predmetu Gluma
 Biljana Đurović, van. profesor na predmetu Scenski govor
 prof. mr Oliver Njego, profesor na predmetu Tehnika Glasa
 doc. Jakov Jevtović, profesor na predmetu Scenske borbe sa el. akorbatike
 doc. Slobodan Beštić, profesor na predmetu Scenski pokret sa el. igre
 dr Petar Grujičić, profesor na predmetu Istorija pozorišta i drame
 doc. Molina Udovički Fotez, profesor na predmetu Filmski i tv scenario i Istorija pozorišta i drame
 doc. Dejan Zečević, profesor na predmetu Filmska i tv režija
 prof. Radoslav Vladić, profesor na predmetu Filmska i tv kamera
 ass. Oblak Jurišin Kaufman, asistent na predmetu Filmska i tv kamera
 doc. Vesna Dinić, profesor na predmetu Istorija filma
 ass. Nikolina Bogdnović, asistent na predmetu Gluma - klasa prof. Ljiljane Blagojević
 doc. Mihailo Laptošević, asistent na predmetu Gluma - klasa prof. Ivana Jevtovića
 doc. Milena Predić, profesor na predmetu Filmska i tv montaža i Estetika filma

Факултети